Seetal heißen folgende geographische Objekte:

Orte:
 Seetal (Gemeinde Tamsweg), Katastralgemeinde der Gemeinde Tamsweg, Lungau, Land Salzburg
 Seetal (Gemeinde Sankt Georgen), Ortschaft von Sankt Georgen bei Salzburg, Bezirk Salzburg-Umgebung (Flachgau), Land Salzburg
 Seetal (Gemeinde Walchsee), Ort bei Durchholzen bei Walchsee, Tirol

Täler:
 Seetal, Talregion in den Schweizer Kantonen Luzern und Aargau
 Seetal (Brandner Tal), beim Lünersee, Rätikon, Vorarlberg
 Seetal (Dachstein), Hochtal mit dem Silberkar-/Hölltalsee, Steiermark
 Seetal (Flaurlinger Tal), im Oberinntal bei Flaurling, Stubaier Alpen, Tirol
 Seetal (Hochschwab), Hochtal des Seebachs beim Seebergsattel, Steiermark
 Seetal (Murberge), Tal des Seetaler Bachs bei Tamsweg, Salzburg und Ranten, Steiermark (Schwarzenbichl-Sattel)
 Seetal (Ybbstal), Tal des Seebachs in den Ybbstaler Alpen bei Lunz, Niederösterreich 
 Seetal, Niederung entlang des Seerheins, siehe Seerhein #Konstanzer Niederung / Seetal

Siehe auch:
 Seethal
 Seetaler Alpen
 Seetalpass